Greutgraben ist ein Gewässername:

 Greutgraben (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Lauchert) vor Hitzkofen, Gemeinde Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Greutgraben (Krähenbach), linker Zufluss des Krähenbachs vor Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Greutgraben (Schmiehe), linker Zufluss der Schmiehe oder Schmiechen gegenüber Bihlafingen, Stadt Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Greutbach
 Kreutgraben